Смржице () — город на востоке Чехии, в районе Простеёв Оломоуцкого края. Расположен в географической области Гана, в 3 километрах к северо-западу от Простеёва. Численность населения — 1500 человек (2006).

Экономика 
В Смржице находится основанная в 1994 году селекционно-семеноводческая компания SEMO и питомник древесных декоративных растений фирмы Арбоэко.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Оломоуцкого края
Моравия